Бойко Віктор Анатолійович (1974—2014) — старшина Збройних сил України. Кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Бойко Віктор Валерійович ( 1991) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України, кавалер ордена За мужність III ступеня.
 Бойко Віктор Валерійович — український науковець, кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України, лауреат премії НАН України імені Г. Ф. Проскури.
 Бойко Віктор Вікторович (1949) — український фахівець. Доктор технічних наук. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Бойко Віктор Григорович (1931—2014) — український радянський партійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань та Верховної Ради СРСР 10-11-го скликань.
 Бойко Віктор Миколайович (1970—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Віктор Михайлович (1978—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Віктор Олексійович (1961) — український політик.
 Бойко Віктор Степанович (1946) — поет, перекладач.
 Бойко Віктор Трофимович (1924—?) — підпільник ОУН, воїн дивізії СС «Галичина».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок